Библиотека ImWerden (от  — «в развитии», «в становлении») — электронная библиотека Рунета. Основана 15 августа 2000 года и поддерживается, редактируется и пополняется Андреем Никитиным-Перенским, проживающим в Мюнхене (Германия). Основные форматы: PDF, MP3 и AVI. Основной принцип — добротность электронного переиздания.

Библиотека содержит собрание авторских чтений своих произведений в аудио- и видеоформатах.

На сайте Библиотеки ImWerden в формате MP3 можно найти записи авторских чтений своих произведений Сергея Есенина, Александра Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Аркадия Штейнберга и др.

В разделе «XXI век» публикуются тексты, присланные авторами для издания и отобранные редактором.

В интервью радио «Свобода» Никитин-Перенский рассказал, что библиотека начиналась благодаря его личному читательскому интересу к авторам книг и что у него нет серьёзных проблем, кроме авторского права.

5 ноября 2020 года на сайте „Культуромания“ вышло большое интервью с Андреем Никитиным-Перенским.

13 ноября 2021 года создатель библиотеки Андрей Никитин-Перенский был награждён в Санкт-Петербурге профессиональной книгоиздательской премией «Книжный червь».

Примечания

Ссылки 
 Электронные библиотеки — Андрей Никитин-Перенский // Эхо Москвы. Книжная кухня. 29 октября 2021.
 Интервью создателя Библиотеки на сайте «Культуромания» : «Сегодня тиражи книг меньше тех, что были в XVIII веке»
 
 Андрей Никитин-Перенский — YouTube-канал (Видеоархив библиотеки ImWerden и библиотеки «Вторая литература»)
 
 Анонс ImWerden на сайте журнала Academic Electronic Journal in Slavic Studies Университета Торонто
 Электронная библиотека «ImWerden» в Германии: Электронной библиотеке «ImWerden» — 15 лет // Партнер. № 8 (215), 2015. (С Андреем Никитиным-Перенским беседовала Наталия Генина)
 Иван Толстой. Без пыли и запаха. Электронная библиотека ImWerden (Беседа с Андреем Никитиным-Перенским) // Радио «Свобода». 18 ноября 2018.
 Мария Венгерова. Человек-библиотека, или О создании культурной почвы // Кстати. 2 сентября 2021. 

Литературные сайты
Электронные библиотеки
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2000 году